To Victor Hugo – wiersz angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a. Utwór składa się z dwudziestu czterech strof ośmiowersowych, rymowanych aabccbdd. Jest lirycznym przesłaniem do francuskiego poety Wiktora Hugo, którego Swinburne podziwiał od lat szkolnych, autora między innymi cyklu epickiego Legenda wieków.

Zobacz też: The Statue of Victor Hugo

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a